Collegio elettorale di Brivio – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Brivio – collegio elettorale del Regno d'Italia